Die zwanzigste Staffel der deutschen Seifenoper Schloss Einstein für Kinder und Jugendliche umfasst 26 Episoden (Folgen 871–896).

Episoden

Weblinks 
  (PDF, 20 MB)

Schloss Einstein 20
20